Владимир Шевчук:
 Шевчук, Владимир Гаврилович (род. 1945) — советский физик, доктор наук, профессор.
 Шевчук, Владимир Михайлович (род. 1954) — советский и российский футболист и тренер.